Jean Hamon peut désigner :
 Jean Hamon (1618-1687), médecin français ;
 Jean Hamon (1935-2020), promoteur immobilier et mécène milliardaire français.